Стенжыца () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыцкий повят, Люблинское воеводство. Население — 5540 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжезины
 Бжезьце
 Длуговоля
 Драхалица
 Клетня
 Крукувка
 Надвислянка
 Нова-Рокитня
 Папротня
 Павловице
 Пётровице
 Пражмув
 Стара-Рокитня
 Стенжыца
 Зелёнка

Прочие поселения 
 Блендовице
 Боровина
 Боры
 Бжезины-Колёня
 Бжезьце-Колёня
 Плебанка
 Запяще

Соседние гмины 
 Демблин
 Гмина Козенице
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Рыки
 Гмина Сецехув
 Гмина Троянув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства